

Sigle 
IZO est un sigle qui peut désigner :
 , une initiative charitable islamique qui se concentre sur la Zakat (aumône), le troisième des piliers de l'islam après l'attestation de foi et la prière.

Code 
IZO est un code qui peut désigner :
 , un aéroport japonais, selon le code AITA des aéroports.

Nom 
IZO est un nom qui peut désigner :
 IZO, un film japonais de Takashi Miike.

Izo est un nom qui peut désigner :
 Izo, une ville du Soudan du Sud dans l'État d'Équatoria-Occidental ;
 Izo, un roman de Pascal de Duve (1990).

Code IATA des aéroports